Tyrolean Jet Services (TJS) — австрийская авиакомпания, основанная в 1978 году. Первая австрийская авиакомпания, работающая в сфере бизнес-авиации. Более 25 лет отвечает за бизнес-полеты фирмы Swarovski и многих других клиентов по всему миру.

Флот 

Во владении компании имеется 2 Bombardier Global Express, 1 King Air B200GT, и 2 Cessna Citation VII, 2 Airbus ACJ319, 1 Airbus ACJ318 ER, 1 Gulfstream G550

Ссылки 
 Tyrolean Jet Services
 Airline codes

Авиакомпании Австрии